Приключения капитана Врунгеля:

 Приключения капитана Врунгеля — юмористическая повесть советского писателя Андрея Некрасова (1937).
 Приключения капитана Врунгеля — советский мультсериал, созданный на студии «Киевнаучфильм» по сюжету одноимённой повести (1979).

См. также 
 Новые приключения капитана Врунгеля